El término Bois-le-Roi puede referirse a:
 Bois-le-Roi, comuna francesa situada en el Eure.
 Bois-le-Roi, comuna francesa situada en Sena y Marne.